NGC 5831 (другие обозначения — UGC 9678, MCG 0-38-20, ZWG 20.54, PGC 53770) — эллиптическая галактика (E3) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5831
Дева (созвездие)
Эллиптические галактики